Соревнования в слоупстайле в сноуборде среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 6 и 8 февраля 2014 года. Соревнования прошли в экстрим-парке «Роза Хутор». В мужском слоупстайле принимают участие 29 спортсменов из 13 стран. 

Перед началом соревнований во время тренировки сломал ключицу один из основных фаворитов Торстен Хоргмо. После этого случая многие спортсмены и тренеры выразили опасения, что трасса для слоупстайла в Сочи очень травмоопасная и её необходимо изменить в целях безопасности. Первоначально в слоупстайле должен был выступать двукратный олимпийский чемпион по хафпайпу Шон Уайт, но за день до начала соревнований американский сноубордист принял решение сняться с турнира. Мужской слоупстайл стал одной из восьми дисциплин, которые дебютируют в программе зимних Олимпийских игр.

Британец Билли Морган стал первым спортсменом во всех видах, вышедшим на старт официальных соревнований на Олимпийских играх в Сочи.

Медалисты

Расписание 
Расписание всех соревнований согласно официальному сайту:

Время МСК (UTC+4).

Соревнование

Квалификация 
Первые четыре спортсмена из каждой группы напрямую попадают в финал. Все остальные спортсмены получают возможность отобраться в решающий раунд через полуфинал.

Группа 1

Группа 2

Полуфинал 
В финал попадают четыре спортсмена.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте игр